Білок епіфікан
 Мікропроцесор AMD Epyc